Els holozous (Holozoa) són un grup d'organismes que inclouen els animals i els seus parents unicel·lulars més propers, i els fongs. Holozoa és també el nom antic del gènere d'urocordats Distaplia.Atès que els holozous formen un clade que inclou tots els organismes més propers als animals que als fongs, alguns autors prefereixen reconèixer grups parafilètics com els coanozous, els quals són principalment els holozous excepte els animals.

Possiblement els holozous més coneguts, deixant de banda els animals, siguin els coanoflagel·lats, els quals s'assemblem molt a les cèl·lules del coll de les esponges, i per això es van teoritzar fins al  sobre la seva relació amb aquestes. El gènere Proterospongia és un exemple de coanoflagel·lats colonials que poden aportar informació sobre l'origen de les esponges.

Les afinitats dels altres holozous unicel·lulars només va començar a ser reconeguda a la dècada de 1990. Un grup d'espècies principalment paràsites anomenat Icthyosporea o Mesomycetozoea de vegades és agrupat amb altres espècies als Mesomycetozoa (noteu la diferent terminació). Els gèneres ameboides Ministeria i Capsaspora estan units en un grup anomenat Filasterea gràcies a l'estructura en forma de fil dels seus pseudòpodes. Juntament amb els coanoflagel·lats, els Filasterea'' poden estar estretament relacionats amb els animals, i, de fet, un estudi els va agrupar com el clade dels filozous.

Registre fòssil 
Els fòssils més antics d'holozous corresponen animals, que daten de l'Ediacarià, fa uns 600 milions d'anys.

Cladograma

Referències

Vegeu també 
 Sphaeroforma arctica

Opistoconts